Lílian, a Suja é um filme brasileiro de 1981, de suspense, dirigido e produzido por Antônio Meliande.

Sinopse
Lilian, uma garota com sua mãe doente em casa e que enfrenta o assédio do chefe no trabalho. Passa suas noites em boates, onde seduz homens para depois assassina-los, deixando sua marca: “Lilian, a suja”.

Elenco
 Lia Furlin ... Lilian
 Luiz Carlos Braga
 Felipe Levy
 Roque Rodrigues
 Leonor Lambertini
 Felipe Donovan
 Jonia Freund

Filmes do Brasil de 1981
Filmes de suspense do Brasil
Filmes em língua portuguesa
Filmes dirigidos por Antônio Meliande